Sufes ist:

 Sufes (Africa), eine antike Stadt in der Provinz Africa proconsularis, heute Sbiba im Gouvernement Kasserine in Tunesien
 Titularbistum Sufes, ein auf einen Bischofssitz in dieser Stadt zurückgehendes Titularbistum